Дёрст () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дёрст, Роберт (1943—2022) — наследник недвижимости, сын нью-йоркского магната Сеймура Дёрста, и старший брат Дугласа Дёрста, главы «Durst Organization».
 Дёрст, Фред (род. 1970) — американский певец и режиссёр, наиболее известен как основатель и вокалист ню-метал-группы Limp Bizkit.